Мисикаб има више значења:

 Мисикаб (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мисикаб, Ла Пита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику